Ву́стершир (, ; ) — церемониальное неметропольное графство на западе Англии.

Современное графство образовано 1 апреля 1998 года путём раздела неметропольного графства Херефорд-энд-Вустер на унитарное церемониальное графство Херефордшир и неметропольное (с сохранением двухуровневой системы советов) церемониальное графство Вустершир (:en:Local Government Commission for England (1992)). Входит в состав региона Уэст-Мидлендс. Столица и крупнейший город — Вустер. Население 542 107 тыс. человек (21-е место среди неметропольных графств; данные 2001 года).

География 
Общая площадь территории 1 741 км² (34-е место среди церемониальных графств и 29-е — среди неметропольных графств). Граничит на севере с церемониальным графством Стаффордшир, на северо-востоке с церемониальным графством Уэст-Мидлендс, на востоке с церемониальным графством Уорикшир, на юге с церемониальным графством Глостершир, на юго-западе с церемониальным графством Херефордшир, на северо-западе с церемониальным графством Шропшир.

Население 
Плотность населения графства в 2001 году составляла 311 человек на км².

Политика 
В совете графства заседают 57 депутатов, 41 место в совете занимают консерваторы.

Административное деление 
В состав графства входят шесть административных районов:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт совета графства
 Список мест, городов и деревень Вустершира
 Worcester City
 Worcestershire eHub — ГИС
 Berrow’s Journal The World’s oldest newspaper
 History of the Worcestershire Regiment
 Worcestershire County Cricket Club
 Geology of the Malvern Hills
 Herefordshire & Worcestershire Earth Heritage Trust Сайт по геологии графства.

Графства Англии